Алекса́ндр Ива́нович Жу́ков:
 Жуков, Александр Иванович (1895—1980) — лётчик-испытатель 1-го класса, учитель Чкалова.
 Жуков, Александр Иванович (1898—1965) — советский актёр.